El "Himno Patriótico del Imperio coreano Grande" (;literalmente "Gran canción de país amante del imperio coreano") fue el himno nacional del Imperio coreano, utilizado a principios del siglo XX.  Fue el primer himno nacional  de un estado coreano unificado.

Historia 
El himno nacional fue encargado por primera vez por el Emperador Gojong en 1901 y presentado en la corte coreana el 1 de julio de 1902, por el compositor alemán Franz Eckert, que era el director de la banda militar del Imperio Coreano en ese momento. Fue publicado en Alemania en cinco lenguas diferentes (coreano, alemán, inglés, chino y francés) y se presentó por primera vez el 9 de septiembre de 1902, durante la ceremonia de cumpleaños del emperador Gojong.

La inminente desaparición de la independencia del Imperio Coreano, sin embargo, significó que el himno no llegó a estar ampliamente disponible. Con la firma del Tratado de Eulsa en 1905, el Imperio Coreano estaba en camino hacia la anexión por parte del Imperio de Japón.

Letras (versión monárquica) 

Fue la versión original  hecha para el Emperador Gojong.

Letras (versión republicana) 
Las letras republicanas fueron redescubiertas el 13 de agosto de 2004 por el curador Lee Dong-guk del Museo de Arte de Caligrafía de Seúl. El espécimen sobreviviente era una copia guardada por el Club coreano-estadounidense de Honolulu-Wahiawa y publicada en 1910 bajo el título de himno nacional coreano antiguo en inglés y 죠션 국가 en coreano.

El descubrimiento fue una sorpresa incluso en Corea del Sur, donde la existencia de la letra republicana era desconocida hasta entonces. El hallazgo fue reportado luego en los medios de comunicación y desde entonces ha sido interpretado por varios artistas de K-pop. Hawái ha sido una fuente de varias investigaciones sobre el patrimonio anexionario prejaponesas por parte de Corea del Sur, ya que muchos ciudadanos del Imperio Coreano emigraron a Hawái antes de la anexión japonesa. Un incidente reciente involucró a un descendiente emigrante del Imperio Coreano que donó un muy raro pasaporte original de más de 100 años emitido por el Imperio coreano al presidente surcoreano Roh Moo-hyun durante su visita a Hawái.

Las letras republicanas son:

En la romanización, ‹:› indica las marcas de longitud para cantar que aparecen en la fuente; ˉ marca las vocales que se habrían pronunciado como vocales largas cuando no estaba cantando. Mientras que la copia que aparece en la fuente () aparece notablemente más nueva que la de 1900 y llama al himno "Himno nacional de Joseon" (죠션 국가) en lugar de "Canción patriótica del Imperio coreano" (大 韓帝國 愛國 歌) como cabría esperar de un original de 1900, muestra claramente la ortografía anterior a 1933 (reproducida aquí) que no se usó después de la década de 1940.

Véase también 

 Aegukga, el himno nacional de Corea del Sur
 Aegukka, el himno nacional de Corea del Norte

Referencias 

Himnos nacionales desaparecidos
Historia de Corea